Михаил Михайлович Махиня (29 сентября 1906, село Валява, теперь Городищенского района Черкасской области — , город Киев) — советский государственный партийный деятель, 1-й заместитель председателя Госплана УССР. Член ЦК КПУ в 1966—1981 г. Депутат Верховного Совета УССР 7-9-го созывов.

Биография 
Родился в семье рабочего. С 1919 г. — подручный слесаря сахарного завода.

В 1925 — 1930 г. — агитатор-пропагандист, секретарь Кагарлыкского районного комитета ЛКСМУ на Киевщине. Служил в Красной армии.

Член ВКП(б) с 1930 года.

Образование высшее. В 1935 году окончил Киевский химико-технологический институт пищевой промышленности.

В 1935 — 1940 г. — инженер, директор ряда сахарных заводов Полтавской области.

В 1940 — 1941 г. — заместитель народного комиссара пищевой промышленности Украинской ССР.

В 1941 — 1943 г. — уполномоченный оперативной группы Военного совета по обеспечению армии материально-техническим и продовольственным снабжением на Юго-Западном и Воронежском фронтах. Участник Великой Отечественной войны.

В 1943 — 1952 г. — заместитель народного комиссара (министра) пищевой промышленности Украинской ССР.

В 1952 — 1957 г. — заместитель, 1-й заместитель министра промышленности продовольственных товаров СССР.

В июле 1957 — 1966 г. — начальник отдела пищевой промышленности Госплана—министр Украинской ССР; заместитель председателя Госплана УССР.

В 1966 — 1979 г. — 1-й заместитель председателя Государственного планового комитета Украинской ССР.

Затем — персональный пенсионер союзного значения в Киеве.

Звание 
 военный техник 1-го ранга

Награды 
 орден Ленина;
 орден Октябрьской Революции;
 дважды Орден Трудового Красного Знамени;
 дважды Орден Отечественной войны 2-й степени (26.08.1943, 6.04.1985);
 Орден «Знак Почёта»;
 дважды Почётная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР;
 Заслуженный работник промышленности Украинской ССР;
 восемь медалей.

Литература 
 Депутаты Верховной Рады УССР. 9-й созыв — 1975 г.
Народные комиссары и министры УССР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Выпускники Национального университета пищевых технологий
Заместители министров СССР
Члены ЦК КП Украины
Интенданты Великой Отечественной войны
Персональные пенсионеры союзного значения